Le château de La Ferté-Frênel ou de La Ferté-Fresnel est une demeure du  ayant succédé à des édifices antérieurs, qui se dresse sur la commune déléguée La Ferté-Frênel au sein de la commune nouvelle de La Ferté-en-Ouche dans le département de l'Orne, en région Normandie.

Le château fait l'objet d'une protection partielle au titre des monuments historiques par arrêté du .

Localisation 
Le château est situé sur le territoire de la commune déléguée de La Ferté-Frênel, dans le département français de Orne.

Historique 
Le château est bâti entre 1863 et 1867 sur un site déjà occupé antérieurement par d'autres châteaux : deux d'origine médiévale, le premier fondé par Guillaume le Conquérant à partir du , et le dernier daté du dernier tiers du .

Le commanditaire est Armand Alexis Odet de Montault et l'architecte Maurice Sidoine Storez, inspecteur des bâtiments publics, qui avait concouru pour les halles de Paris en 1854, réalisé un projet pour l’opéra de Paris en 1860, et concouru en 1873 pour l’hôtel de ville de Paris.

Le marquis fait construire en 1863 ce château-opéra unique, dans le plus pur style . L’architecte Storez fait appel à des peintres décorateurs dont Alphonse Ouri (1828-1891), élève de Delacroix, pour la décoration du grand hall, ainsi qu’à l’artiste peintre Godon pour les peintures situées dans le salon des Arts et de Musique du château.

De nombreux décors anciens et antérieurs à la construction ont été amenés par le marquis et proviennent d’un autre château : parquets à la Versailles du , boiseries fin , cheminées époque , cheminée époque , qui constituent par leur abondance et leur bonne conservation un ensemble de très belle qualité.

Le château de La Ferté-Fresnel s’élève au cœur d’un domaine arboré de presque , comportant plus de  de  différentes.

L’ancien parc à la française dont l’origine est du , transformé en parc paysager au , est réaménagé par le richissime banquier Vincent qui a acquiert le domaine en 1918 et le conserve jusqu’en 1939. À cette époque, c’est de nouveau la mode, et c’est sous l’impulsion des paysagistes Henri et Achille Duchêne qu'est réaménagé un parc à la française d’une superficie de , tel qu’on le voit aujourd’hui, avec ses éléments constitutifs : théâtre de verdure, salon des roses avec ses banquettes d’ifs, l’île des Marquis, douves, ponts, étang, lac de la Marquise, bois, parterres, pavillon des Cerfs, pavillon de l'étang, jardin d'hiver, gloriette, serpentines d’eau, balustrades, parterres et autres avenues…

Il passe entre les mains d'un riche propriétaire russe et des travaux ne respectant pas les obligations de l'architecte des bâtiments de France sont alors réalisés.

Les propriétaires actuels venant d’un grand domaine familial viticole, gérants de plusieurs sociétés, reprennent le domaine et le château au cours de l’année 2018.

Description

Protection 
Sont inscrits par arrêté du  :
 le château, avec l'ensemble de ses décors intérieurs ;
 les façades et toitures de l'ancien manoir ;
 le colombier ;
 le lavoir ;
 le parc avec ses éléments constitutifs : douves, ponts, étang, avenues, bois, parterres, murs et balustrades.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des châteaux de l'Orne
 Liste des monuments historiques de l'Orne
 La Ferté-Frênel

Liens externes 
 
 
 
 site officiel
 Le château sur le site tourisme.aidewindows.net
 Dans l’Orne, des viticulteurs de Bourgogne font revivre le château de la Ferté-Fresnel, actu.fr, 1er juillet 2019

Ferté-Frênel
Monument historique inscrit en 1996